Candybar (snoep) Gevulde chocoladerepen
 Candybar (motorsport) Een handeling tijdens de freestyle motorcross
 Een candybar is ook een bepaalde formfactor voor mobiele telefoons.